Il vendicatore del Texas (Law and Order), film diretto da Sam Newfield (1942)
Il vendicatore del Texas (Cattle King), film diretto da Tay Garnett (1963)